

События 
 7 мая — кольцеобразное солнечное затмение.
 31 октября — кольцеобразное солнечное затмение.
 Каспийские походы русов: Набег русов на столицу Кавказской Албании Бердаа.
 Марзубан блокировал город Бердаа и заставил русов уйти.
 Первая русская кириллическая надпись. Обнаружена на острове в устье Дуная, на спорной территории, которая часто переходила от русов к христианам-болгарам. Сделана на старославянском языке.
 943 — ок. 955 — правитель Венгрии Фаличи, сын Юташа.
 Мир Византии с Венгрией.
 943—954 — эмир Бухары Нух II (I) ибн Наср.
 Приблизительно в этом году ан-Наршахи написал «Историю Бухары».
 Аль-Масуди начал составление своего историко-географического труда ««Золотые копи и россыпи самоцветов»» («Мурудж аззахаб ва ма’адин ал-джавахир»).
 Ибн Хаукаль, арабский географ и дипломат, выехал из Багдада, начав своё более чем 30-летние путешествие по странам ислама.

Родились 
 Эдгар Миролюбивый, король Англии из Уэссексской династии (ум. 975).

См. также

Примечания